Besleria quadrangulata  — вид цветковых растений рода  семейства . Эндемик Эквадора. Обитает в тропических и субтропических влажных низинных или горных лесах.

Ссылки 
 Clark, J.L., Skog, L.E. & Pitman, N. 2004. Besleria quadrangulata. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.  Downloaded on 20 August 2007.

Геснериевые
Эндемики Эквадора
Флора Южной Америки